

Autres 
 Émile Derré
 Di Derre